Prostaterios () ist:

 Prostaterios (Beiname), ein Beiname des griechischen Gottes Apollon
 Prostaterios (Monat), ein Monat des böotischen Kalenders